Jean Henri Naderman; harpist, instrumentenbouwer (18e eeuw)
 François Joseph Naderman; zoon van Jean Henri, harpist (18e-19e eeuw)